Santa Claus es un personaje que apareció en Malo con carne y años más tarde en Las Sombrías aventuras de Billy y Mandy.

Evil Con Carne 

Héctorado se apoderó del cuerpo de Santa instalando la cápsula cerebral en su cráneo, quiso meter en los regalos para los niños, máquinas hipnotizadoras para controlar la mente, pero el reno de Santa, Rudolf, logró vencer a Héctorado y recuperar los regalos. Esa Navidad, Héctorado, la Dra. Ruina Balistica y General Ernecio recibieron carbón.

Billy y Mandy 

Santa ya tenía un aspecto más gordo, su esposa, Nancy Claus lo convirtió en vampiro, y ésta les dijo a Billy, Mandy y Puro Hueso que el Barón Von Espectro tuvo algo que ver. Cuando se dieron cuenta de que era mentira, fueron a por la Sra. Claus. Ésta los atacó, y Billy le dio a Santa unas galletas y leche mágicas para curarle. Santa tranquilizó a Nancy y todo volvió a la normalidad.

Curiosidades 
 Nancy ya convirtió a Santa en vampiro 6 o 7 veces.
 Puro Hueso menciona que él y Santa fueron al mismo colegio.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy